Trsteno (Dubrovnik), een plaats in de gemeente Dubrovnik in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva
Trsteno (Tuhelj), een plaats in de gemeente Tuhelj in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje